Imertiit bezeichnet:
 Imertiit (Bucht), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Imertiit (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland